Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Sykora (ok. 1840-po 1915) – nauczyciel, dyrektor Komunalnego Seminarium dla Nauczycielek w Bielsku
 Fiete Sykora (ur. 1982) – niemiecki piłkarz
 Josef Sýkora (1870-1944) – rosyjski i czeski astronom
 Michal Sýkora (ur. 1973) – czeski hokeista
 Thomas Sykora (ur. 1968) – austriacki narciarz alpejczyk
 Stacy Sykora (ur. 1977) – amerykańska siatkarka polskiego pochodzenia